Соревнования по классической борьбе в рамках I летней Спартакиады народов СССР проходили в Москве с 12 по 16 августа 1956 года. Одновременно турнир имел статус 25-го Чемпионата СССР по классической борьбе. В соревнованиях участвовало 199 борцов (из них 59 мастеров спорта, среди них 17 чемпионов Советского Союза). Впервые в истории в розыгрыше командного первенства страны приняли участие команды всех союзных республик. Все 18 команд-участниц впервые выступили в полных составах.

Медалисты

Командный зачёт

Примечания

Литература 
 Всё о спорте: Справочник Т. 1, 2-е издание / Сост. А. А. Добров. — М.: Физкультура и спорт, 1978;
 Спортивный ежегодник 1951—1959 / Сост. Г. М. Михайлова — М.: Физкультура и спорт, 1961;
 Классическая и вольная борьба. Справочник / Сост. Н. И. Мягченков — М.: Физкультура и спорт, 1984.

См. также 
 Летняя Спартакиада народов СССР 1956

Классическая борьба на Спартакиадах народов СССР
Чемпионаты СССР в 1956 году
Соревнования по борьбе в Москве